Platon oder Plato steht für folgende Personen der Antike:
 Platon, griechischer Philosoph und Gelehrter
 Plato (Exarch) von Ravenna von 646 bis 649
 Platon (Dramatiker), Komödiendichter im klassischen Athen
 Platon (indo-griechischer König)
 Platon (Sohn des Lykaon), einer der 50 Söhne des Lykaon in der griechischen Mythologie

Platon ist der Name folgender orthodoxer Geistlicher:
 Platon (Metropolit), Metropolit Platon (Peter Lewschin; 1737–1812) der russisch-orthodoxen Kirche
 Platon (serbisch-orthodoxer Bischof) (1874–1941), orthodoxer Bischof
 Platon Kulbusch (1869–1919), orthodoxer Bischof von Tallinn (2000 heiliggesprochen)

Platon ist der Vor- oder Familienname folgender Personen:
 Nikolaos Platon (1909–1992), griechischer Archäologe, Ausgräber des minoischen Palastes auf Kreta
 Platon (Fotograf) (* 1968), bürgerlich Platon Antoniou, griechisch-britischer Fotograf
 Platon Iwanowitsch Mussin-Puschkin (1698–1743), russischer Staatsmann

Platon steht des Weiteren für:
 Platon (Schwerverkehrsabgabe), Maut in der Russischen Föderation:

Siehe auch:
 Plato (Begriffsklärung)